Сврачково је насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 156 становника.

Овде се налази Кућа народног хероја Петра Лековића.

Демографија 
У насељу Сврачково живи 201 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 51,1 година (50,2 код мушкараца и 52,1 код жена). У насељу има 87 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,55.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Два тунела за Рзав („Политика”, 6. новембар 2017)

Насељена места у Пожеги
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији